

Кузнецово — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Кузнецово — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Кузнецово — присілок, Зарічне сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Кузнецово — присілок, Юдинське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Кузнецово — село, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Кузнецово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Кузнецово — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Кузнецово — село, Кур'їнський район, Алтайський край
 Кузнецово — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Кузнецово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Кузнецово — село, Медведевський район, Марій Ел
 Кузнецово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Кузнецово — присілок, Таборинський район, Свердловська область
 Кузнецово — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область
 Кузнецово — присілок, Шегарський район, Томська область
 Кузнецово — присілок, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Шоя-Кузнецово

ru:Кузнецово